Lukuledi ist:

ein Fluss in Tansania, siehe Lukuledi (Fluss)
ein Ward in Tansania, siehe Lukuledi (Ward)
eine Stadt in Tansania, siehe Lukuledi (Stadt)